

Sigle 
 Movimento Democratico e Progressista – movimento politico italiano
 Macchina da presa – apparato cinematografico
 Magyar Dolgozók Pártja ("Partito dei Lavoratori Ungheresi") – partito politico ungherese
 Maldivian Democratic Party ("Partito Democratico Maldiviano") – partito politico maldiviano
 Il mondo di Patty  – telenovela argentina
 Processo decisionale di Markov

Codici 
 MDP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mindiptana (Indonesia)
 MDP – codice vettore ICAO della compagnia aerea rumena Medallion Air

Religione 
 Missionari di La Plaine (M.D.P.)
 Missionarie di Nostra Signora del Pilar (M.d.P.)